Se även Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2010.

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2010 var den 27:e upplagan av det afrikanska mästerskapet i fotboll som arrangeras av Caf och spelades i Angola mellan den 10 och 31 januari 2010. Egypten hade vunnit de två närmast föregående turneringarna och försvarade sin titel även 2010.

Värdkandidater 
4 september 2006 presenterade CAF:s exekutivkommitté Angola som värdnation för 2010 års mästerskap. Samtidigt meddelades det att Gabon och Ekvatorialguinea blir gemensamma värdar för mästerskapet 2012 och Libyen 2014, med Nigeria som reservvärd om någon av arrangörerna skulle misslyckas att genomföra turneringen.

Kvalificerade Länder 
 Angola, Värdland
 Kamerun, Vinnare i Grupp A
 Gabon, Tvåa i Grupp A
 Togo, Trea i Grupp A
 Nigeria, Vinnare i Grupp B
 Tunisien, Tvåa i Grupp B
 Moçambique, Trea i Grupp B
 Algeriet, Vinnare i Grupp C
 Egypten, Tvåa i Grupp C
 Zambia, Trea i Grupp C
 Ghana, Vinnare i Grupp D
 Benin, Tvåa i Grupp D
 Mali, Trea i Grupp D
 Elfenbenskusten, Vinnare i Grupp E
 Burkina Faso, Tvåa i Grupp E
 Malawi, Trea i Grupp E

Kvalspel 
Kvalspelet till turneringen avgjordes genom kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010. Angola var som värdnation direktkvalificerad till turneringen, men deltog i kvalet genom att det också fungerade som kval till fotbolls-VM i Sydafrika 2010. Övriga femton nationer som kvalificerade sig var första-, andra- och tredjeplacerade lag i tredje omgångens gruppspel.

Arenor 
Fyra nya arenor kom att byggas inför turneringen.

Skottdrama 
Den 8 januari attackerades Togos spelarbuss av kulspruteeld på väg till mästerskapet. Chauffören och två andra dödades och 8 personer skadades. Till följd av detta drog sig först Togo ut ur mästerskapet men dagen efter hade man dock ändrat sig och ville spela för att hedra de döda. Dock hade Togos regering bestämt att laget inte skulle delta.

Togo blev först avstängt två mästerskap med motiveringen att landets regering lade sig i frågan om deltagande. CAF valde senare att upphäva beslutet om avstängning.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B 

 drog sig ur turneringen efter skottlossningen mot deras spelarbuss.

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Bästa XI

Referenser

Externa länkar 
 can2010angola.com - officiell webbplats 
  - Stades images 
 Resultaten i Afrikanska mästerskapet 2010 på cafonline.com

2010 i Angola
 
Fotboll i Angola
Fotbollsåret 2010